Flers kan syfta på:
 Flers, Orne
 Flers, Pas-de-Calais
 Flers, Somme